Giacomo Barzellotti (Piancastagnaio, 11 novembre 1768 – Pisa, 9 novembre 1839), medico italiano, considerato il caposcuola della medicina legale italiana
 Giacomo Barzellotti (Firenze, 7 luglio 1844 – Piancastagnaio, 19 settembre 1917), filosofo italiano